Ultrabeat peut désigner :

 Ultrabeat (groupe), groupe de musique électronique formé en 2002 
 Ultrabeat (groupe suédois), groupe de rock chrétien formé en 2000
 Ultrabeat (label), label actif dans les années 1990
 Ultrabeat, programme inclus dans Logic Pro d'Apple

Homonymie